Percy Noble peut désigner :

 Percy Noble (1880-1955), officier britannique de la Royal Navy ;
 Percy Verner Noble (1902-1996), homme politique canadien en Ontario.